Bulbul (Syrië), een plaats in Syrië
 Nahiya Bulbul, subdistrict rond bovengenoemde stad

 Buulbuuls, een familie van vogels